Беже — прізвище французького походження, також може бути ім'ям або топонімом утвореним від імені.

Прізвище 
 Луї Беже (1894 — 1983) —  французький регбіст, учасник літніх Олімпійських ігор 1924.

Французькі прізвища